Il singolare del torneo di tennis Istanbul Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Alex Antonitsch che ha battuto in finale Olivier Delaître 6-4, 6-1.

Teste di serie

 Olivier Delaître (finale)
 Alex Antonitsch (Campione)
 Jean-Philippe Fleurian (primo turno)
 Jörn Renzenbrink (primo turno)

 Neil Borwick (primo turno)
 Gilad Bloom (semifinali)
 Roger Smith (secondo turno)
 Andrej Merinov (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Istanbul Challenger 1993